Rønning, Rönning, Roenning eller Ronning är efternamn.

Rønning:
 Åge Rønning (1925–1991), norsk författare
 Bjarne Rønning (född 1953), norsk ishockeyspelare och författare
 Edvard Rønning (född 1952), norsk dramatiker
 Eldar Rønning (född 1982), norsk längdåkare
 Frederik Rønning (1851–1929), dansk litteraturhistoriker
 Frode Rønning (född 1959), norsk skridskoåkare
 Hallbjørn Rønning (född 1950), norsk skådespelare
 Helge Rønning (född 1943), norsk litteratur- och medieforskare
 Joachim Rønning (född 1972), norsk regissör
 Jørn Ove Rønning (född 1976), norsk fotbollsspelare
 Jon Niklas Rønning (född 1979), norsk komiker
 Kåre Rønning (1929–1990), norsk politiker
 Magne Thorleiv Rønning (född 1982), norsk skidskytt
 Maria Rønning (1741–1807), norsk invandrare på Färöarna
 Per Verner Vågan Rønning (född 1983), norsk ishockeyspelare
 Stein Rønning (1965–2008), norsk karateka
 Trine Rønning (född 1982), norsk fotbollsspelare

Rönning:
 Geir Rönning (född 1962), norsk sångare
 Roger Rönning

Ronning:
 Carl Ronning (1863–1949), tysk köpman och Bremer kafferostare
 Cliff Ronning (född 1965), kanadensisk ishockeyspelare

Norska efternamn